Reineke ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Franzewitsch von Reineke, deutsch-baltischer General der kaiserlich-russischen Marine 
 Christa Thöne-Reineke (* 1965), deutsche Veterinärmedizinerin
 Gary Reineke (* 1945), kanadischer Schauspieler
 Heinrich Reineke (1868–1945), deutscher Politiker (DVP)
 Michael von Reineke (1801–1859), russisch-baltendeutscher Vize-Admiral und Geograph (Hydrograph)
 Steven Reineke (* 1970), US-amerikanischer Komponist, Arrangeur und Dirigent deutscher Abstammung
 Ulrich Reineke (* 1965), Flottillenadmiral der Deutschen Marine
 Walter-Friedrich Reineke (1936–2015), deutscher Ägyptologe

Siehe auch:

 Reineke-Insel
 Reineke Fuchs
 Reynke de vos
 Reinecke
 Reinke
 Reinken